|}

Die Linha de Manuaçu ist eine historische Eisenbahnstrecke in Brasilien und verband die damalige Provinz Rio de Janeiro mit Minas Gerais.

Geschichte 
Die Bahnstrecke Linha de Manuaçu verband den Ort Recreio mit Santa Luzia (Carangola) und wurde im Jahre 1880 fertiggestellt. Am 2. Mai 1883 wurde die Linie durch die Eisenbahngesellschaft Estrada de Ferro Leopoldina übernommen. Eine Veränderung der vorherigen Streckenführung über Muriaé hinaus verlängerte die Linie im Staate Rio de Janeiro und in Santo Antonio (Porciúncula) kehrte sie dann nach Minas Gerais zurück, wo sie bis Carangola fortgesetzt wurde, wo sie im Bau 1887 ankam und dort auf die Linha de Carangola traf. Von 1911 bis  1915 verlängerte die „Leopoldina“ die Linie dann bis Manhuaçu, dem Endpunkt. Das Streckenstück von Manhuaçu nach Carangola wurde bereits 1975 geschlossen, gefolgt von der Strecke Porciúncula–Carangola im Jahr 1977, und in 1979 die Linie zwischen Cisneiros und Porciúncula. Das letzte kleine Stück Strecke zwischen Recreio und Cisneiros wurde niemals offiziell geschlossen.

Weblinks 
 Historische Karte von 1961
 Bahnhöfe und Eisenbahnstrecken in Brasilien

Rio de Janeiro
Verkehr (Bundesstaat Rio de Janeiro)
Verkehr (Minas Gerais)